Лима́н — село в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 113 км. Расстояние до районного центра: 10 км.

 Климат

Село находится в засушливом районе. Лето продолжительное, жаркое, сухое со среднемесячной температурой июля +24 °C. В летнее время восточный ветер приносит раскалённый воздух среднеазиатских пустынь. С ним связаны засухи и пылевые бури, начинающиеся при скорости ветра 15-20 м/с. Засухи и суховеи различной интенсивности — типичное для села Лиман явление; летом бывает 85-100 суховейных дней.

Осень тёплая и продолжительная, но заморозки очень часты.

Климат резко континентальный с амплитудой колебаний максимальных и минимальных температур воздуха летом до +44 °C, зимой до −34 °C. Среднегодовая сумма осадков составляет 320—412 мм.

История 
В 1868 году (по другим данным — в 1864 году) в урочище Лиман был основан населённый пункт Лиманский (Курмамбай, Курман-Бай, Лиманский аул) — отсёлок села Винодельного Новогригорьевского уезда. Согласно списку населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года, в отсёлке Лиманском числилось 108 дворов с населением 598 человек и 2 мечети; основные жители — татары-мусульмане. В документах за 1876 год этот населённый пункт упоминается как ногайское поселение Лиманское. Из архивных источников также известно, что в 1880 году он был выделен в «самостоятельное сельское общество».

В 1897—1898 годах Лиманский, по словам ставропольского писателя-краеведа В. Л. Гаазова, «пережил второе рождение», связанное «с новым добровольным уходом ногайцев в 1896 году в Турцию „для поклонения гробу Магомета и …оставления их в Турции на всегдашнее жительство“». Тогда на месте бывшего ногайского аула было образовано село Лиманское (Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда), заселённое иногородними крестьянами. В «Справочнике по Ставропольской епархии» за 1911 год сообщается, что оно возникло «на земле, принадлежавшей ногайцам аула Крымско-Кевсалинского, переселившимся частью в Стамбул, частью в прикумские степи».

В 1918 году на Ставрополье начался процесс коллективизации, не получивший достаточного развития из-за гражданской войны. После окончательного установления советской власти в регионе стали создаваться коммуны и артели, организуемые бывшими красноармейцами. В 1921 году в Лиманском образовалась артель «1-я Красноармейская», в 1928 году — артель «Гигант».

В 1920 году селу принадлежало почти 25 тыс. десятин земли, в нём проживало 4017 человек.

В 1933 году в Лимане были созданы колхозы им. Ворошилова и им. Ленина.

До 1 мая 2017 года село было административным центром упразднённого Лиманского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 97 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Детский сад № 10 «Ивушка» (открыт 3 декабря 1970 года как сад-ясли)
 Средняя общеобразовательная школа № 15
 Офис Сбербанка
 Уличная сеть насчитывает 6 улиц и 7 переулков.
 Общественное открытое кладбище площадью 60 тыс. м².

Памятники 
 Обелиск воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войны. 1968 год

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Ипатовского городского округа